Здесь представлен список самых высоких гор на острове Тасмания (высотой более 1400 метров).

Тасмания

Горы